Контепо́ми — фамилия. Известные носители:

 Контепоми, «Бебе» Карлос Хосе (род. 1970) — аргентинский журналист и фотограф.
 Контепоми, Мануэль (род. 1977) — аргентинский регбист.
 Контепоми, Фелипе (род. 1977) — аргентинский регбист.